Кадрио́рг (Екатеринента́ль) ( — «доли́на Ка́дри», от  — «доли́на Ка́тарины») — барочный дворцово-парковый ансамбль в Таллине. Своё название получил в честь Екатерины I, супруги последнего царя всея Руси и первого всероссийского императора Петра I.

История 
В ходе Северной войны (1700—1721) Эстляндия была присоединена к России. Ревель капитулировал осенью 1710 года, а уже в декабре 1711 года Пётр I вместе с Екатериной впервые посетил город. Царю понравились окрестности Ласнамяги. Отсюда с обрыва открывался вид на город и на строившуюся гавань. В 1714 году Пётр выкупил у вдовы Дрентельна часть их летнего поместья за 3500 талеров в государственную собственность. Сохранившийся дом этого поместья был приведён в порядок и приспособлен под резиденцию царя. Уже в июне 1714 года царь поселился в нём вместе со своей супругой. Этот дом известен теперь как «домик Петра». Дом был удобным для ночёвок и обозрения живописных окрестностей, но скромностью размеров и оформления не соответствовал своему назначению.

Закладка нового дворцово-паркового ансамбля была начата 25 июля 1718 года по приказу Петра I. Проект составил итальянец Никколо Микетти. Строительными работами руководил его помощник Гаэтано Кьявери. В 1720 году по настоянию Микетти в Ревель направили Михаила Земцова, возглавившего строительство ансамбля на протяжении 4 лет по проектам и указаниям Микетти. Начиная с весны 1721 года и до окончания строительства всеми работами руководил один Земцов.

Уже осенью 1719 года боковые павильоны (флигели) были покрыты черепицей, а к весне 1721 года была закончена внутренняя отделка. Вскоре после этого здесь некоторое время жили Пётр I и Екатерина. Стены главного здания начали возводить в 1720 году и уже на следующий год оно было подведено под крышу. Капители фасада из тёсаного камня, консоли и другие детали каменных украшений изготовил рижский скульптор Генрих фон Берген. В июле 1724 года во время последнего визита Петра I в Ревель большая часть внутренних помещений главного здания была ещё в лесах, основные работы закончились в основном к 1727 году.

По легенде при постройке здания Пётр I собственноручно положил 3 кирпича в его стену. Позднее, когда наружную поверхность стен стали покрывать штукатуркой строители оставили «царские» кирпичи неоштукатуренными. Эти 3 кирпича в угловой пилястре северного крыла дворца остаются неоштукатуренными по сей день.

В новом дворце Пётр и Екатерина пожить не успели.

После Октябрьской революции в Катаринентальском дворце расположился ревельский совет рабочих и солдатских депутатов.

В 1921—1929 и 1946—1991 годах дворец был главным зданием эстонского художественного музея.

С 1929 по 1940 годы во дворце располагалась резиденция государственного старейшины (с 1938 года — президента) Эстонии.

В настоящее время в Кадриоргском дворце находится филиал эстонского художественного музея — художественный музей Кадриорга.

Парк Кадриорга 

Изначально имел площадь около 300 га. Парк планируют восстановить в стиле XVIII века, включающем стриженные деревья. В этом стиле пока восстановлен дворцовый сад.

В парке находится дом-музей Петра I, на границе — современное здание эстонского музея искусства (музей Куму).

Здесь же, под склоном Ласнамяги, где кончается современная улица Лидии Койдулы, около 1780 года архитектор Иоганн Моор построил 1-этажный дом с башней. В этом доме местный купец Христиан Фрезе основал в конце XVIII века первую в городе ситцевую мануфактуру. В начале XIX века в доме обосновалась инженерная команда военно-морского ведомства России, занимавшаяся строительством портов на Балтике. В 1827 году ликвидировали башню и надстроили второй этаж. 7 мая 1863 года по указу императора Александра II был создан в Ревеле пансионат для обедневших дворянок, которому и был передан этот дом. В 2003—2012 годах здание использовал таллинский русский музей. С 2017 года это здание занимает детский сад «Лотте».

Пруды в парке были выкопаны сразу же при закладке как для оживления ландшафта, так и для осушения почвы. Старейшими из них были пруд во дворе Марининского приюта, пруд к северу от теперешней дороги Кадри, «верхний пруд» между дворцом и домиком Петра и «нижний (или „лебединый“) пруд» в западной части парка. «Верхний пруд», как и бывшие тогда в парке фонтаны и каскады, получал воду в основном из «Верхнего озера ()». Посреди пруда находился обложенный плитняком островок. «Нижний пруд» получал воду из ключей, бивших у подножья Ласнамяги. Ключевую воду по подземному водостоку отводили в пруд. Впоследствии на островке «Нижнего пруда» были посажены деревья и построен павильон. Неподалёку от хозяйственных построек дворца, возле аллеи Ронга был выкопан ещё один пруд.

31 июля 2011 года в парке был открыт японский сад. Работы над ним вели с 2008 года по проекту ландшафтного дизайнера из Киото Масао Соне.

На территории парка были построены оранжереи, в которых круглый год росли экзотические плоды и цветы.

Район Кадриорга 
До времени создания царского дворцово-паркового ансамбля этот район Кадриорга называли «Фонненталь».

В начале XIX века в районе Екатериненталя был располложен пригород Ревеля, в народе называемый «Слободой». Его населяла в основном беднота и он не был популярным местом отдыха, несмотря на дворцово-парковый ансамбль. Впоследствии, по мере застройки района жилыми домами и местами оказания услуг, престиж Екатериненталя возрос. Уже в 1832 году здесь отдыхали 3 дочери всероссийского императора Николая I.

В 1880 году в Екатеринентале прошёл 3-й всеобщий праздник песни. В 1934 году — первые Эстонские Игры, с которых началась традиция праздников танца.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Художественный музей Эстонии
 Дворец Кадриорг в Таллине
 Страничка о дворце на сайте Виртуальных прогулок VirtualGuide.ru
 Русский музей Эстонии
 Виртуальный тур по парку Кадриорг
 Место встречи - Кадриорг

См. также 
 Кадриорг (стадион)

Дворцы Эстонии
Барочная архитектура в Эстонии
Кесклинн
Парки Таллина
Здания и сооружения Таллина
Здания и сооружения, заложенные в 1718 году
Дворцы, построенные в 1727 году
Памятники культуры Эстонии
Кадриорг
Барочные дворцы
XVIII век в Эстонии